Salinas est un nom commun et un nom propre espagnol et portugais qui peut faire référence à :

Nom commun 
Salinas est un mot espagnol et portugais, féminin pluriel, qui signifie « salines ».

Toponymes 
Salinas est un toponyme qui désigne un lieu équipé de salines.

Salinas, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Salinas da Margarida, une municipalité de Bahia ;

Salinas, une station balnéaire ;
 Le canton de Salinas, dont la ville précédente est le chef-lieu ;

Salinas de Añana ;
 Salinas de Léniz ;
 Salinas de Oro ;
 Salinas, une commune de la Province d'Alicante ;

Salinas, une ville de Californie ;
 Salinas, la rivière qui traverse cette même ville ;

Salinas Victoria ;

Salinas y Aguada Blanca, réserve nationale ;

Salinas, une municipalité proche de Ponce ;

Salinas, une municipalité du département de Canelones.

Antonio Pinto Salinas, l'une des 23 municipalités de l'État de Mérida.

Patronyme 

 Alberto Salinas (1932-2004), dessinateur de bande dessinée argentin ; 
 Antonino Salinas (1841 -1914), numismate et archéologue italien ;
 Belisario Salinas (1833-1893), homme politique bolivien  ; 
 Carlos Salinas de Gortari (1948-), président mexicain ;
 Carmen Salinas (1933-2021), actrice mexicaine ;
 Claudia Salinas (1983-), mannequin et actrice mexicaine ;
  (1649-1720), dernier gouverneur espagnol de Gibraltar ;
 Francisco de Salinas, musicien et théoricien espagnol du  ;
 Jaime Salinas Sedó (1936-), général péruvien ;
 Jone Salinas (1918-1992), actrice italienne ;
 José Luis Salinas, dessinateur de bande dessinée argentin ;
 Juan Emilio Salinas (1925-2009), footballeur péruvien ;
 Julio Salinas (1962-), footballeur espagnol ;
 Olienka Salinas (1976-), joueuse et entraîneuse péruvienne de football ; 
 Pablo Salinas Herrera (1994-), joueur d'échecs chilien ;
 Pedro Salinas (1891-1951), poète espagnol ;
 .

Homonymie de toponyme
Toponymie espagnole
Homonymie de localités aux États-Unis